Гиперох или Гипирох:
 Гиперох (Гипирох) — персонаж древнегреческой мифологии, сын Приама от наложницы.  См. Список детей Приама.
 Гиперох — персонаж древнегреческой мифологии, троянский воин. Убит Одиссеем. См. Троада в древнегреческой мифологии.
 Гиперох — персонаж древнегреческой мифологии, царь инахийцев (Фессалия). Когда его вызвал на поединок царь энианов Фемий, за Гиперохом бежала собака. Фемий упрекнул его, тот повернулся, Фемий бросил в него камень и убил. См. Мифы Фессалии.
 Гиперох (Гипирох) — персонаж древнегреческой мифологии, из Элиды, отец Итимонея. См. Мифы Элиды.
 Гиперох — персонаж древнегреческой мифологии, герой. Явился из страны гипербореев на помощь Дельфам во время вторжения галатов (279 г. до н. э.). См. Мифы Фокиды.